Паспаул:
 Паспаул — река на Алтае
 Паспаул — село, Чойский район Республики Алтай